Чемпіонат Польщі з футболу 1929 проводився з 17 березня по 1 грудня. У змаганні брали участь тринадцять команд. Чемпіоном Польщі став краківський клуб «Варта» із Познані. Для команди цей титул став першим в історії. Однакову кількість очок з чемпіоном набрав дебютант ліги — краківський клуб «Гарбарня». Найкращим бомбардиром турніру став гравець клубу «Чарні» — нападник Рохус Настула, який відзначився 25 забитими м'ячами у ворота суперників. У турнірі брали участь дві команди зі Львова: «Погонь» і «Чарні».

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири 
 Рохус Настула («Чарні») — 25
 Владислав Пжибиш («Варта») — 23
 Юлій Жосш («Гарбарня») — 19

Чемпіони 
«Варта»: ; , Адам Кнєла, , Вітольд Пжикуцький, , Едмунд Рохович, Фрідріх Шерфке, Гюштер Шерфке, , Маріан Смигляк, , Едвард Новицький, Ян Анджеєвський, Збігнєв Дембіньський, Сильвестер Ягодзіньський, , , Францишек Уливяк. Тренер — Бела Фюршт (Угорщина).

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF

1929
Польща
1929 у Польщі